Arend Hauer (1909-1985), Nederlands acteur.
Rutger Hauer (1944–2019), Nederlands acteur en zoon van Arend Hauer.